Ozawa (小沢 oder 小澤) ist der Familienname folgender Personen:

 Akihito Ozawa (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Hideaki Ozawa (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Hideatsu Ozawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hikaru Ozawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Ozawa (* 1950), japanischer Kendoka und Professor
 Ichirō Ozawa (* 1942), japanischer Abgeordneter und ehemaliger Vorsitzender der Demokratischen Partei
 Ozawa Jisaburō (1886–1966), japanischer Admiral und letzter Oberbefehlshaber der Kaiserlichen Japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg auf dem Kriegsschauplatz Pazifik
 Junko Ozawa (* 1973), japanische Fußballtorhüterin
 Kenji Ozawa (* 1968), japanischer Musiker
 Maria Ozawa (* 1986), japanische Pornodarstellerin und Model
 Michihiro Ozawa (* 1932), japanischer Fußballspieler
 Mika Ozawa (* 1985), japanische Shorttrackerin
 Masanao Ozawa (* 1950), japanischer Mathematiker und Physiker
 Narutaka Ozawa (* 1974), japanischer Mathematiker
 Ozawa Roan (1723–1801), japanischer Dichter
 Ozawa Saeki (1898–1968), japanischer Abgeordneter und Minister
 Sakihito Ozawa (* 1954), japanischer Abgeordneter
 Seiji Ozawa (* 1935), japanischer Dirigent
 Ozawa Tatsuo (1916–2013), japanischer Politiker 
 Tsukasa Ozawa (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Yūki Ozawa (* 1983), japanischer Fußballspieler